Gloriensi – abitanti di Glória (Bahia)
Gloriensi – abitanti di Glória do Goitá
Gloriensi – abitanti di São João Batista do Glória